Coutinho (ur. 1943) – brazylijski piłkarz, napastnik, uczestnik Mistrzostw Świata 1962
 Bruno Coutinho (ur. 1986) – brazylijski piłkarz, grający na pozycji pomocnika w Polonii Warszawa
 Philippe Coutinho (ur. 1992) – brazylijski piłkarz, ofensywny pomocnik grający w klubie FC Barcelona